The fear puede referirse a:

“The fear”, una canción de 2008 de Lily Allen, de su segundo álbum, It's not me, it's you; o
The Fear, un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid.